RE 8 steht für folgende Bahnlinien in Deutschland:
 Regional-Express zwischen Hamburg und Lübeck-Travemünde-Strand, siehe Liste der Regionalbahnstationen im Hamburger Verkehrsverbund#RE8, RE80, RB81 und Liste der Eisenbahnlinien in Schleswig-Holstein#Regional-Express
 Regional-Express zwischen Bremerhaven-Lehe und Hannover, siehe Liste der SPNV-Linien in Niedersachsen
 Regional-Express zwischen Wismar und BER Terminal 1-2 sowie zwischen Berlin Hbf und Elsterwerda, siehe Liste der Eisenbahnlinien in Mecklenburg-Vorpommern#Regional-Express und Liste der Eisenbahnlinien in Brandenburg und Berlin#RE 8 
 Regional-Express zwischen Halle Hbf und Leinefelde, siehe Liste der Eisenbahnlinien in Sachsen-Anhalt#RE 8 und Liste der Eisenbahnlinien in Thüringen#RE 8
 Rhein-Erft-Express zwischen Mönchengladbach und Koblenz, siehe Liste der SPNV-Linien in Nordrhein-Westfalen#Linien 1–9 und Liste der SPNV-Linien in Rheinland-Pfalz#Linien 1–9
 Regional-Express zwischen Würzburg und Stuttgart, siehe Liste der SPNV-Linien in Bayern#Linien 8, 80–89 (Nord) und Schienenpersonennahverkehr in Baden-Württemberg#Linien des Regionalverkehrs

R.E.8 steht für Royal Aircraft Factory R.E.8

RE008